Silver Creek puede referirse a:

Toponimia

en Belice 
 Silver Creek.

en Estados Unidos 
 Silver Creek, municipio en el estado de Carolina del Norte;
 Silver Creek, municipio en el estado de Dakota del Sur;
 Silver Creek, municipio en el estado de Illinois;
 Silver Creek, municipio en el estado de Indiana;
 tres municipios en el estado de Iowa:
 Silver Creek, en el condado de Ida;
 Silver Creek, en el condado de Mills;
 Silver Creek, en el condado de Pottawattamie;
 Silver Creek, municipio en el estado de Kansas;
 Silver Creek, municipio en el estado de Míchigan;
 dos municipios en el estado de Minnesota:
 Silver Creek, en el condado de Lake;
 Silver Creek, en el condado de Wright;
 Silver Creek, pueblo en el estado de Misisipi;
 Silver Creek, municipio en el estado de Misuri;
 Silver Creek, villa en el estado de Misuri;
 dos municipios en el estado de Nebraska:
 Silver Creek, en el condado de Burt;
 Silver Creek, en el condado de Merrick;
 Silver Creek, villa en el estado de Nebraska;
 Silver Creek, villa en el estado de Nueva York.